Іван Кравченко:

 Кравченко Іван (? −1629 — 1675 -?) — український шляхтич, козак білоцерківський, сотником був вже в лютому 1649 р., коли Богдан Хмельницький направив посольство до хана на чолі з ним. У вересні 1650 р. він очолював посольство до великого коронного гетьмана Миколая Потоцького[1594-10(20) 11.1651] — з вимогою розпустити коронне військо.
 Кравченко (Правденко) Іван (? — після 1675) — генеральний суддя Війська Запорозького (1659—1663).
  Кравченко Іван Григорович ( Крюковський ; 1815—1885) — український кобзар-бандурист.
 Кравченко Іван Іванович (1924—2010) — український письменник.
 Кравченко Іван Степанович (1915—1986) — учасник Другої Світової війни, повний кавалер ордена Слави.
 Кравченко Іван Хотович (1921—1945) — радянський офіцер, учасник Другої Світової війни, танкіст, Герой Радянського Союзу
 Кравченко Іван Якович (1905—1942) — офіцер, Герой Радянського Союзу.